William Franklin puede hacer referencia a:
William Franklin Wight (1874-1954), botánico inglés.
William Franklin «Billy» Graham, Jr. (1918-2018), evangelista estadounidense.
William Franklin Wright (1735-1819), médico y botánico escocés.
William Thomas "Will" Franklin (1949- ), baloncestista estadounidense.